Cercidospora är ett släkte av lavar. Cercidospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cercidospora